Кром имеет значения:

Топонимы 
 Псковский Кром — древний псковский детинец.
 Замок Кром — один из замков Ирландии, расположен в графстве Фермана, Северная Ирландия.

Сокращение 
 КРОМ — принятое в научной среде сокращенное название Культуры рязано-окских могильников.

Персоналии 
 Кром, Карла (род. 1988) — американская телевизионная актриса.
 Кром, Михаил Маркович (род. 1966) — российский историк, доктор исторических наук.